Brebeni, nume care amintește de prezența brebilor în spațiul lingvistic românesc, se poate referi la:

Brebeni, Constanța						
Brebeni, Maramureș						
Brebeni, Olt, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Breb (dezambiguizare)
 Breb (originea denumirilor Brebeni)